Slag bij Fontenoy (841) (ook Slag bij Fontenay geheten)
 Slag bij Fontenoy (1745)
 Slag bij Fontenay (1793)
 Slag bij Fontenay (1944)